Ви́тор Кре́шпу:
 Крешпу, Витор Мануэл (1932—2014) — португальский военный деятель, генерал-губернатор Мозамбика (1974—1975).
 Крешпу, Витор Перейра (1932—2014) — португальский государственный деятель, председатель парламента Португалии (1987—1991).